Пе́рвая — многозначный термин.

Реки 
 Первая — река на Камчатке, впадает в Охотское море.
 Первая — река на Камчатке, впадает в Камчатский залив Тихого океана.
 Первая — река в Туруханском районе Красноярского края, приток Сенькиной.
 Первая — река в Томской области, приток Тридцатой.
 Первая — река в Томской области, приток Косца.
 Первая — река в Свердловской области, впадает в Верх-Нейвинский пруд.
 Первая — река в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, приток Сороминской.
 Первая — река в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, впадает в озеро Среднесатыгинский Туман.
 Первая — река в Челябинской области, приток Большой Сатки.

Судна 
 «Первая» — парусная шхуна Сибирской флотилии России.

См. также 
 Первый
 Первое